Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне прошли 4 и 5 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований новый олимпийский рекорд установил Усэйн Болт — 9,63 с.

Медалисты

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Четвертьфиналы

Четвертьфинал 1

Четвертьфинал 2

Четвертьфинал 3

Четвертьфинал 4

Четвертьфинал 5

Четвертьфинал 6

Четвертьфинал 7

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Примечания

Ссылки 
 Программа соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М